Plaats in Indonesië
 Kletek (Pucakwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kletek (Taman), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java